HGr steht als Abkürzung für:

 Handgranate, eine mit der Hand auf ein Ziel zu werfende Granate, mit einer Sprengladung gefüllte und einem Zeit- oder Aufschlagzünder versehene Metall- oder Kunststoffhohlkörper
 Heeresgruppe (taktisches Zeichen XXXXX), Zusammenfassung mehrerer militärischer Großverbände (Armee, Armeegruppe) unter einem einheitlichen Oberkommando, vorwiegend in der Zeit des Ersten und Zweiten Weltkrieges

HGR